Kiyomizu-dera (清水寺) ist der Name einer Reihe von Tempeln in Japan:

 Kiyomizu-dera in Kyōto
 Kiyomizu-dera (Isumi) in der Präfektur Chiba
 Kiyomizu-dera (Katō) in der Präfektur Hyōgo
u. a.